Necah lub Netzach (hebr. נצח, zwycięstwo) jest siódmą Sefirą Kabały, umiejscowioną poniżej Chesed, stanowiącą bazę „Kolumny Łaski”.

Kabała Żydowska 
Necah jest „wytrzymałością”, hartem ducha, cierpliwością i chęcią do podążania za naszymi pasjami. Jest łączona z Hod jako Boskie atrybuty powiązane z grupową interaktywnością; gdzie Necah jest liderem, podczas gdy Hod jest zbiorowością, zdolnościami wymaganymi do pracy nad ideą i jej zamanifestowaniem w rzeczywistości. Necah jest identyfikowana jako prawa noga lub stopa, gdy Drzewo życia jest przedstawione jako człowiek, a Hod jako lewa noga lub stopa.

Kabała Nie-Żydowska 
Necah jest pierwszą sefirą emanującą z Tiferet, piękna, reprezentującą energię nie posiadającą formy, która to energia jest przyrównywana do tendencji w życiu do 'rozkwitania pomimo przeciwności', siły stanowiącej libido ludzkości. Jest jej przeciwstawiana siła Hod, która jest sefirą odpowiadająca za sprowadzanie rzeczy do innych, niższych form.

Zarówno Necach jak i Hod osiągają równowagę w Jesod, sefirze która zrównuje wszystkie przeciwstawne energie i informacje schodzące w dół wzdłuż Drzewa Życia i przechowuje je w nieświadomy sposób, do czasu aż zamanifestują się one w Malchut, Królestwie.

Necah, energia życia i emocji, często jest łączona z Wenus, pieśnią i tańcem. W porównaniu ze Wschodnimi systemami, odpowiadają jej różne czakry, według niektórych czakra Manipura zawiera tak Necah jak i Hod, jako że odpowiada ona za tworzenie i sprowadzanie w dół energii, Anabolizm i Katabolizm.

Jej archaniołem opiekunem jest Haniel.

Tarot 
w Tarocie odpowiednikiem Necach są siódemki (Małe Arkana). Drogom między Necach a innymi Sefirotami odpowiadają odpowiednio Wielkie Arkana: Koło Fortuny (Necach - Chesed), Księżyc (Necach - Malchut), Gwiazda (Necach - Jesod), Śmierć (Necach - Tiferet).

Linki zewnętrzne 
 Lekcje w Tanya 

Kabała